Catharina van Nassau (abdis) (?-1324), abdis van Klooster Altenberg (1249-1324).
 Catharina van Nassau-Beilstein (?-1459), dochter van Hendrik II van Nassau-Beilstein.
 Catharina van Nassau-Dillenburg (1622-1631), dochter van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Catharina van Nassau-Saarbrücken (1517-1553), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Catharina van Nassau-Siegen (1543-1624), dochter van Willem I van Nassau-Siegen.
 Catharina van Nassau-Siegen (1617-1645), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Catharina van Nassau-Weilburg (1563-1613), dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg.
 Catharina van Nassau-Wiesbaden-Idstein (?-na 1403), dochter van Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein.
 Catharina van Nassau-Wiesbaden (1515-1540), dochter van Filips I van Nassau-Wiesbaden.

Zie ook 
 Catharina-Amalia der Nederlanden (2003-), prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, sinds 2013 prinses van Oranje.
 Catharina Belgica van Nassau (1578-1648), dochter van Willem van Oranje.